Pollock (Louisiana)
 Pollock (Missouri)
 Pollock (South Dakota)
 Pollock (film), een Amerikaanse film uit 2000 over schilder Jackson Pollock

Personen:
 Jackson Pollock (1912-1956), een Amerikaans schilder
 Tom Pollock (1925-1994), een Canadees ijshockeyer